Люди Икс () — команда мутантов-супергероев в комиксах, издаваемых Marvel Comics. Жирным шрифтом отмечены нынешние члены команды, символ «/» разделяет кодовые имена в хронологическом порядке.

Люди Икс

Замещающие команды Людей-Икс

Новые Мутанты — Выпускники Людей Икс

Люди Икс Острова Муар

Люди Икс: Союз против Фаланги

Изумительные Люди Икс 

Малоизвестный персонаж Китти/Пантера.

Люди Икс: Канун уничтожения

Уличная команда Планеты Икс

Побочные команды Людей-Икс 
 См. Побочные команды Людей Икс.

Враги 
 См. список врагов Людей Икс

См. также 
 Список персонажей Абсолютных Людей Икс
 Люди Икс 2099
 Икс-Народ
 Список персонажей Marvel Comics
 Marvel Comics
 Вселенная Marvel
 Список персонажей серии фильмов «Люди Икс»
 Список персонажей Marvel Anime

Примечания 

Списки персонажей Marvel Comics
Списки:Люди Икс